Finále 97. ročníku nizozemského fotbalového poháru 2014/2015 se odehrálo 3. května 2015 na stadionu De Kuip v Rotterdamu. Střetly se v něm obhájce PEC Zwolle a FC Groningen.

V základní sestavě Zwolle nastoupil Čech Tomáš Necid. On, ani žádný z jeho spoluhráčů však branku nevstřelil, naopak na straně Groningenu se dvakrát trefil slovenský útočník Albert Rusnák a postaral se tak o první zisk poháru v klubové historii.

Detaily zápasu

Odkazy

Reference

Související články 
 Nizozemský fotbalový pohár

Fotbal v roce 2015
Nizozemský fotbalový pohár
Zápasy FC Groningen
Zápasy PEC Zwolle
Sport v Nizozemsku v roce 2015